Per scetticismo si può intendere:
 Lo scetticismo filosofico – la posizione filosofica fondata sull'analisi critica di quella conoscenza e di quelle percezioni che in un certo momento vengono ritenute vere, e sulla questione della possibilità di ottenere una conoscenza assolutamente vera.

Lo scetticismo metodologico (dubbio metodologico o metodico) è una corrente di pensiero filosofico nata nel contesto dell'empirismo moderno, in particolare con Cartesio. Il dubbio metodico differisce dal dubbio scettico che è un dubitare per dubitare e nel quale il dubbio è fine a se stesso per la totale sfiducia nelle possibilità di conoscenza per l'uomo. Lo scetticismo metodologico introduce il dubbio ma come metodo per la ricerca di una verità indubitabile.

Lo scetticismo scientifico – la posizione scientifica, o pratica, fondata sulla verifica del contenuto delle affermazioni tramite il metodo scientifico.

Altri progetti